Monument is het tweede album van de gothic-rockband The Wounded. Het album werd uitgebracht in 2002. Het nummer Billet Doux verscheen in een iets andere versie ook al op hun debuutalbum, The Art of Grief.

Tracklist 

Muziekalbum uit 2002
Muziekalbum van The Wounded